HLE steht für:
 Heaviside-Lorentz-Einheitensystem, ein physikalisches Einheitensystem
 Hochlandexpress, ein Dresdner Straßenverkehrsunternehmen
 Flughafen St. Helena (IATA-Code)

HLE